Ponts bezeichnet:

 Ponts (Manche), eine Gemeinde im Département Manche, Frankreich
 Ponts-et-Marais, eine Gemeinde im Département Seine-Maritime, Frankreich
 Ponts (Lleida), eine Gemeinde in der Provinz Lleida, Spanien

Siehe auch:
 Pont
 Pons (Begriffsklärung)
 Pontz
 Pontes